Kenneth 'Kjaerby' Kjærby er en dansk esports-personlighed og tidligere Counter-Strike: Global Offensive-spiller.

Historie 
Han har tidligere været en ledende figur inden for Esportal.com hvor han styrede den danske sektion af siden, alt fra oversætninger til forretningsbeslutninger. I sine unge dage spillede han fodbold på eliteniveau, i henholdsvis Frederiksberg Boldklub og Brøndby IF, men var pga. skader ude i et år. Han forsøgte at komme tilbage, men var nødt til at stoppe i en alder af 17 år.

Efterfølgende spillede han Counter-Strike: Source og Counter-Strike: Global Offensive på et semi højt niveau.

Han har tidligere spillet på hold som:
 crsve
 hvad er lan
 all seeing eye
 theWATCHERS
 GODMADE
 SpEl.DE INT

Referencer

Noter 

Esport-spillere

Sportsfolk fra Danmark